Дорощенко — славянская фамилия, распространена у украинцев и белорусов.

Известные представители 
 Дорощенко, Виктор Антонович (род. 1953) — советский хоккеист, вратарь.
 Дорощенко, Иван Васильевич (1922 — 2002) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
Дорошенко